Byng är ett engelskt efternamn, som burits av bland andra:

 
 Georgia Byng (född 1965), brittisk författarinna
 
 Julian Byng, 1:e viscount Byng av Vimy (1862–1935), brittisk general

Engelska efternamn